Een voormalig minister in Aruba, zie Richard Visser (minister)
 Een Nederlands voormalig voetballer bij N.E.C., zie Richard Visser (voetballer)
 Een oliebollenkraam die meerdere malen de AD-Oliebollentest heeft gewonnen